Папская Библейская Комиссия () — комитет кардиналов, им помогают советники, которые встречаются в Риме, чтобы гарантировать надлежащую интерпретацию и защиту Священного Писания. Эта функция была выделена в энциклике Providentissimus Deus.

Первые назначения в Комиссию состоялись в августе 1901 года, но формально она учреждена Львом XIII 30 октября 1902 года. Комиссия была составлена из 3 кардиналов и 12 советников.

Советники встречаются два раза в месяц, в настоящем с секретарями. Секретари сообщают кардиналам о Комиссии, которые также встречаются два раза в месяц, во 2-е и 4-е воскресенья. Кардиналы предлагают советникам вопросы для рассмотрения. Кардиналы голосуют за рекомендации, полученные от советников. Они имеют выбор посылки вопроса обратно для дальнейшего изучения, ввести в действие отдельного советника, чтобы исследовать вопрос более глубоко, и санкционировать или изменить результаты изучения. После этого, секретари сообщают папе римскому, который может также посылать вопрос обратно на дальнейшее изучение, или ратифицировать результаты изучения.

Обязанности Комиссии:

 Защищать и отстаивать целостность Католической Веры в Библейских вопросах;
 Способствовать прогрессу в толковании Библии, принимая во внимание все недавние открытия;
 Решать споры по серьёзным вопросам, которые могут возникать среди католических ученых;
 Давать ответы католикам во всем мире, которые могут консультироваться с Комиссией;
 Следить за тем, что Ватиканская библиотека должным образом снабжена кодексами и необходимыми книгами;
 Публиковать исследования о Священном Писании, как может требовать того случай.

Декреты о Комиссии не подпадают под Папскую непогрешимость.

27 июня 1971 было издано апостолическое письмо Sedula Cura («О Новых Законах, регулирующих Папскую Библейскую Комиссию — 27 июня 1971). Это письмо заявляло, что впредь Папская Библейская Комиссия больше не будет официальным органом Римско-католической церкви, но просто консультативным органом ученых. Папа римский Иоанн Павел II в апостолической конституции Pastor Bonus поместил комиссию в Конгрегацию Доктрины Веры и установил, что префект данной Конгрегации — ex officio (по должности) председатель комиссии.

Руководство Комиссии

Председатели Комиссии 
 кардинал Мариано Рамполла, маркиз дель Тиндаро (1902 — 16 декабря 1913);
 кардинал Виллем Маринус ван Россум, C.SS.R. (13 января 1914 — 30 августа 1932);
 кардинал Гаэтано Бислети (27 октября 1932 — 30 августа 1937);
 кардинал Эжен-Габриэль-Жерве-Лоран Тиссеран  (11 июля 1938 — 27 марта 1971);
 кардинал Франьо Шепер (27 марта 1971 — 25 ноября 1981);
 кардинал Йозеф Ратцингер (25 ноября 1981 — 2 апреля 2005);
 кардинал Уильям Левада (13 мая 2005 — 2 июля 2012);
 кардинал Герхард Людвиг Мюллер (2 июля 2012 — 1 июля 2017);
 кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер — (1 июля 2017 — по настоящее время).

Секретари Комиссии 

 священник , P.S.S. (1903 — 1912);
 священник Джованни Баттиста Фрей, C.S.Sp. (1925 — 1939);
 священник Джакомо Мария Восте, O.P. (1939 — 1949);
 священник Атанасио Миллер, O.S.B. (1949 — 1962);
 священник Беньямино Вамбак (1962 — 1971);
 священник Альбер-Луи Декам (1973 — 1980.10.15);
 священник Анри Казель, P.S.S. (1984 — 1989);
 священник Альбер Вануа, S.J. (1990 — 2001);
 священник Клеменс Шток (2001 — 5 ноября 2014);
 священник Пьетро Бовати (12 декабря 2014 — 2020);
 монахиня Нурия Калдук-Бенагес, M.H.S.F.N. (9 марта 2021 — по настоящее время).

Заместители секретаря Комиссии 
 священник Ардуино Кляйнханс, O.F.M. (1949 — 1958);
 священник Беньямино Вамбак (1958 — 1962);
 священник Джорджо Кастеллино, S.D.B. (1964 — 1971).

Примечания

Литература 
 John Corbett The Biblical Commission // The Catholic Encyclopedia, Volume II. Published 1907. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York
 

Папские комиссии и комитеты